Shin Getter Robot – manga del 1997 di Ken Ishikawa
Shin Getter Robot – serie OAV del 2004